Giuseppe Are (Orani, 1930 — Pisa, 9 de abril de 2006) foi um professor de História Contemporânea na Universidade de Pisa e no St. Antony's College da Universidade de Oxford.

Obras
I cattolici e la questione sociale in Italia: 1894-1904, Milano, Feltrinelli (1963)
Il problema dello sviluppo industriale nell'età della Destra, Pisa, Nistri Lischi (1965) 
Alle origini dell'Italia industriale, Napoli, Guida (1974) 
Economia e politica nell'Italia liberale, 1890-1915, Bologna, Il mulino (1974) 
L'Italia nella politica internazionale, Bologna, Il mulino (1974)
Industria e politica in Italia, Roma-Bari, Laterza (1975) 
L'Italia e i mutamenti internazionali 1971/1976, Firenze, Vallecchi (1977)
Perche l'università? : le basi culturali per la riforma dell'università, Torino, Giappichelli (1978) 
Radiografia di un partito, Milano, Rizzoli (1980)
Gli anni della discordia, Milano, Longanesi (1982) 
La scoperta dell'imperialismo : il dibattito nella cultura italiana del primo Novecento, Roma, Lavoro (1985) 
Carbosarda : attese e delusioni di una fonte energetica nazionale, Milano, F. Angeli (1989) 
L'università nella società globale : sviluppo e culture in conflitto, Venezia, Marsilio (2002)
Comunismo, compromesso storico e società italiana (2005)

Are, Giuseppe